Knežina je lahko:
 Knežina, Bosna in Hercegovina
 Knežina (Slovenija)